AVW – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto regionale Marana di Tucson (Stati Uniti)